RPR kan syfta på:
 RPR – ett franskt höger/mittenparti Rassemblement pour la République 1976–2002, se Samling för Republiken